Procambarus — рід прісноводних десятиногих ракоподібних родини Cambaridae.

Поширення 
Представники роду поширені на сході та півдні США, в Мексиці, Гватемалі, Белізі, Гондурасі та на Кубі. На північ ареал роду простягається до Великих озер.

Види 

Acucauda Hobbs, 1972
 Procambarus fitzpatricki Hobbs, 1972

Austrocambarus Hobbs, 1972
 Procambarus acanthophorus Villalobos, 1948
 Procambarus adani Álvarez, Torres & Villalobos, 2021
 Procambarus atkinsoni (Ortmann, 1913)
 Procambarus catemacoensis Rojas, Alvarez & Villalobos, 2000
 Procambarus citlaltepetl Rojas, Alvarez & Villalobos, 1999
 Procambarus cubensis (Erichson, 1846)
 Procambarus llamasi Villalobos, 1954
 Procambarus mexicanus (Erichson, 1846)
 Procambarus mirandai Villalobos, 1954
 Procambarus niveus Hobbs & Villalobos, 1964
 Procambarus oaxacae Hobbs, 1973
 Procambarus olmecorum Hobbs, 1987
 Procambarus pilosimanus (Ortmann, 1906)
 Procambarus primaevus (Packard, 1880)
 Procambarus rodriguezi Hobbs, 1943
 Procambarus ruthveni Pearse, 1911
 Procambarus sbordonii Hobbs, 1977
 Procambarus vazquezae Villalobos, 1954
 Procambarus veracruzanus Villalobos, 1954
 Procambarus williamsoni (Ortmann, 1905)
 Procambarus zapoapensis Villalobos, 1954

Capillicambarus Hobbs, 1972
 Procambarus brazoriensis Albaugh, 1975
 Procambarus hinei (Ortmann, 1905)
 Procambarus incilis Pennington, 1962

Girardiella Lyle, 1938
 Procambarus barbiger Fitzpatrick, 1978
 Procambarus ceruleus Fitzpatrick & Wicksten, 1998
 Procambarus cometes Fitzpatrick, 1978
 Procambarus connus Fitzpatrick, 1978
 Procambarus curdi Reimer, 1975
 Procambarus ferrugineus Hobbs & Robison, 1988
 Procambarus gracilis (Bundy, 1876)
 Procambarus hagenianus (Faxon, 1884)
 Procambarus kensleyi Hobbs, Jr., 1990
 Procambarus liberorum Fitzpatrick, 1978
 Procambarus nigrocinctus Hobbs, Jr., 1990
 Procambarus parasimulans Hobbs & Robison, 1982
 Procambarus pogum Fitzpatrick, 1978
 Procambarus regalis Hobbs & Robison, 1988
 Procambarus regiomontanus Villalobos, 1954
 Procambarus reimeri Hobbs, 1979
 Procambarus simulans (Faxon, 1884)
 Procambarus steigmani Hobbs, Jr., 1991
 Procambarus tulanei Penn, 1953

Hagenides Hobbs, 1972
 Procambarus advena (LeConte, 1856)
 Procambarus caritus Hobbs, 1981
 Procambarus geodytes Hobbs, 1942
 Procambarus pygmaeus Hobbs, 1942
 Procambarus rogersi (Hobbs, 1938)
 Procambarus talpoides Hobbs, 1981
 Procambarus truculentus Hobbs, 1954

Leconticambarus Hobbs, 1972
 Procambarus alleni (Faxon, 1884)
 Procambarus apalachicolae Hobbs, 1942
 Procambarus barbatus (Faxon, 1890)
 Procambarus capillatus Hobbs, 1971
 Procambarus econfinae Hobbs, 1942
 Procambarus escambiensis Hobbs, 1942
 Procambarus hubbelli (Hobbs, 1940)
 Procambarus kilbyi (Hobbs, 1940)
 Procambarus latipleurum Hobbs, 1942
 Procambarus milleri Hobbs, 1971
 Procambarus pubischelae Hobbs, 1942
 Procambarus rathbunae (Hobbs, 1940)
 Procambarus shermani Hobbs, 1942

Lonnbergius Hobbs, 1972
 Procambarus acherontis (Lönnberg, 1894)
 Procambarus morrisi Hobbs, Jr. & Franz, 1991

Mexicambarus Hobbs, 1972
 Procambarus bouvieri (Ortmann, 1909)

Ortmannicus Fowler, 1912
 Procambarus acutissimus (Girard, 1852)
 Procambarus acutus (Girard, 1852)
 Procambarus ancylus Hobbs, 1958
 Procambarus angustatus (LeConte, 1856)
 Procambarus attiguus Hobbs, Jr. & Franz, 1992
 Procambarus bivittatus Hobbs, 1942
 Procambarus blandingii (Harlan, 1830)
 Procambarus braswelli J. E. Cooper, 1998
 Procambarus caballeroi Villalobos, 1944
 Procambarus chacei Hobbs, 1958
 Procambarus delicatus Hobbs & Franz, 1986
 Procambarus enoplosternum Hobbs, 1947
 Procambarus epicyrtus Hobbs, 1958
 Procambarus erythrops Relyea & Sutton, 1975
 Procambarus evermanni (Faxon, 1890)
 Procambarus fallax (Hagen, 1870)
 Procambarus franzi Hobbs & Lee, 1976
 Procambarus geminus Hobbs, 1975
 Procambarus gonopodocristatus Villalobos, 1958
 Procambarus hayi (Faxon, 1884)
 Procambarus hirsutus Hobbs, 1958
 Procambarus horsti Hobbs & Means, 1972
 Procambarus hybus Hobbs & Walton, 1957
 Procambarus jaculus Hobbs & Walton, 1957
 Procambarus lecontei (Hagen, 1870)
 Procambarus leitheuseri Franz & Hobbs, 1983
 Procambarus leonensis Hobbs, 1942
 Procambarus lepidodactylus Hobbs, 1947
 Procambarus lewisi Hobbs & Walton, 1959
 Procambarus litosternum Hobbs, 1947
 Procambarus lophotus Hobbs & Walton, 1960
 Procambarus lucifugus (Hobbs, 1940)
 Procambarus lunzi (Hobbs, 1940)
 Procambarus mancus Hobbs & Walton, 1957
 Procambarus marthae Hobbs, 1975
 Procambarus medialis Hobbs, 1975
 Procambarus nechesae Hobbs, Jr., 1990
 Procambarus nueces Hobbs, Jr. & Hobbs III, 1995
 Procambarus orcinus Hobbs & Means, 1972
 Procambarus pallidus (Hobbs, 1940)
 Procambarus pearsei (Creaser, 1934)
 Procambarus pictus (Hobbs, 1940)
 Procambarus planirostris Penn, 1953
 Procambarus plumimanus Hobbs & Walton, 1958
 Procambarus pubescens (Faxon, 1884)
 Procambarus pycnogonopodus Hobbs, 1942
 Procambarus seminolae Hobbs, 1942
 Procambarus texanus Hobbs, 1971
 Procambarus toltecae Hobbs, 1943
 Procambarus verrucosus Hobbs, 1952
 Procambarus viaeviridis (Faxon, 1914)
 Procambarus villalobosi Hobbs, 1969
 Procambarus xilitlae Hobbs & Grubbs, 1982
 Procambarus youngi Hobbs, 1942
 Procambarus zonangulus Hobbs, Jr. & Hobbs III, 1990

Paracambarus Ortmann, 1906
 Procambarus ortmannii Villalobos, 1949
 Procambarus paradoxus (Ortmann, 1906)

Pennides Hobbs, 1972
 Procambarus ablusus Penn, 1963
 Procambarus clemmeri Hobbs, 1975
 Procambarus dupratzi Penn, 1953
 Procambarus echinatus Hobbs, 1956
 Procambarus elegans Hobbs, 1969
 Procambarus gibbus Hobbs, 1969
 Procambarus lagniappe Black, 1968</small>
 Procambarus lylei Fitzpatrick & Hobbs, 1971
 Procambarus natchitochae Penn, 1953
 Procambarus ouachitae Penn, 1956
 Procambarus pentastylus Walls & Black, 2008
 Procambarus penni Hobbs, 1951
 Procambarus petersi Hobbs, 1981
 Procambarus raneyi Hobbs, 1953
 Procambarus roberti Villalobos & Hobbs, 1974
 Procambarus spiculifer (LeConte, 1856)
 Procambarus suttkusi Hobbs, 1953
 Procambarus versutus (Hagen, 1870)
 Procambarus vioscai Penn, 1946

Procambarus Ortmann, 1905
 Procambarus digueti (Bouvier, 1897)

Remoticambarus Hobbs, 1972
 Procambarus pecki Hobbs, 1967

Scapulicambarus Hobbs, 1972
 Procambarus clarkii (Girard, 1852)
 Procambarus howellae Hobbs, 1952
 Procambarus okaloosae Hobbs, 1942
 Procambarus paeninsulanus (Faxon, 1914)
 Procambarus strenthi Hobbs, 1977
 Procambarus troglodytes (LeConte, 1856)

Tenuicambarus Hobbs, 1972
 Procambarus tenuis Hobbs, 1950

Villalobosus Hobbs, 1972
 Procambarus contrerasi (Creaser, 1931)
 Procambarus cuetzalanae Hobbs, 1982
 Procambarus erichsoni Villalobos, 1950
 Procambarus hoffmanni (Villalobos, 1944)
 Procambarus hortonhobbsi Villalobos, 1950
 Procambarus riojai (Villalobos, 1944)
 Procambarus teziutlanensis (Villalobos, 1947)
 Procambarus tlapacoyanensis (Villalobos, 1947)
 Procambarus xochitlanae Hobbs, 1975
 Procambarus zihuateutlensis Villalobos, 1950

Примітки 

Річкові раки
Роди ракоподібних